Яблонец, Яблонець

Яблонец — село, громада округу Пезінок, Братиславський край.
 Гемерски Яблонец — село, громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край.

Яблонець-над-Нисою — адміністративний центр округу Яблонець-над-Нисою Ліберецького краю.
 Яблонец-над-Їзероу — містечко в окрузі Семіли Ліберецького краю.